Sweatsuit е албум-компилация на американския рапър Нели, в който са събрани хитовете от двата негови албума Sweat (6 песни) и Suit (7 песни), издадени едновременно през 2008 г. Sweatsuit е предназначен само за пазара в САЩ. В останалия свят е издаден Sweat / Suit. Sweatsuit съдържа и четири нови песни – Grillz, Tired, Nasty Girl и Fly Away, която е част от саундтрака към филма Свободна игра с участието на Нели. Албумът е сертифициран като златен от RIAA.

Списък на песните 

Албуми на Нели
Музикални албуми от 2005 година